
Прайд — многозначное слово.
 Прайд — семейная стая львов или приматов.

Персоналии 
 Прайд, Линн (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Прайд, Томас (ум. 1658) — организатор «прайдовой чистки» парламента в Англии.
 Прайд, Трой (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Прайд, Чарли (1934—2020) — американский кантри-музыкант.

Спорт 
 «Прайд Парк» — стадион.
 «Прайд» — японская организация, проводившая бои по смешанным правилам.

Другое 
 Прайд — команда персонажей вымышленной вселенной «Marvel».
 «Прайд» — музыкальный альбом группы «Операция Пластилин».
 Китти Прайд — вымышленный персонаж в комиксах «Marvel».

Разное 
 Гей-прайд — одна из основополагающих концепций ЛГБТ-движения.